Имишлинский район () — административная единица на юге Азербайджана, расположенная на Кура-Араксинской низменности, на мильской и муганской равнинах. 

Административный центр — город Имишли.

История 
В августе 1930 года был образован Карадонлинский район. Учрежденный в период Царской России Карадонлу относился к Сальянскому уезду, затем к Джавадскому уезду.

Карадонлу является одним из древних сел района. Расположение на торговых дорогах и караваннрых путях, на берегу реки Аракс, обилие воды, плодородные земли являются причинами развития здесь сельского хозяйства, в особенности растениеводства. До октябрьской революции на этих территориях были проведены широкие мелиорационные работы, построены ирригационные сооружения и образовано интенсивное орошаемое растениеводство. 

В 1906 году в Карадонлу начала действовать первая школа. Существовали жилые дома, гостиницы, мельницы, магазины. После образования района Карадонлу были построены эксплуатационные здания, больницы, другие социальные объекты. В 1933 году была построена машинно-тракторная станция.

Проведение железной дороги Алят — Миндживан создало основу для перенесения центра района к железнодорожной станции. С этой целью на территории между селом Имишли и Карадонлу было спроектировано 2-х этажное кирпичное здание. 

Центр района был переведен в Имишли. Район стал называться Имишлинским. 

В тот период эта территория была покрыта лесами и зарослями кустарников. Очистив территорию, были построены здания и улицы. В качестве центра района село Имишли стало быстро расширяться. Было построено много эксплуатационных зданий. Вид села полностью изменился.

24 января 1939 года 1 сельсовет Имишлинского района был передан в Ждановский район.

В 1944 году селение Имишли получило статус посёлка городского типа.  

В 1960 году получен статус города. 

В 1959 году на территории сегодняшнего Бахрамтепе на реке Аракс был спроектирован уникальный для того периода гидроузел. Бравшие здесь истоки каналы Баш Мугань и Азизбеков снабжает водой не только Имишлинский район, но и Саатлинские, Сабирабадские и Билясуварские посевы. На территории поселка открылись мастерская песка-гравия, завод железобетонных продукций.

Политическое устройство 
С момента образования района главой местной власти являлся первый секретарь партийного комитета Имишлинского района. Первые секретари партийного комитета Имишлинского района:

С образованием независимого Азербайджана главой Имишлинского района является Глава исполнительной власти. 

Главы исполнительной власти:
 1991 — 1992 — Бейлеров, Хангусейн Дунямалы оглы
 1992 — 2 ноября 1993 — Иттизам Акберов
 2 ноября 1993 — 1995 — Бейлеров, Хангусейн Дунямалы оглы 
 1995 — 2000 — Али Мамедов
 2000 — 30 сентября 2004 — Гулиев, Видади Аллахверди оглы
 30 сентября 2004 — апрель 2012 — Агаев, Абульфаз Юсиф оглы
 апрель 2012 — 2020 — Вильям Гаджиев
 С 2020 — Джейхун Рзаев

Административное устройство

Экономика 
С 2006 года действует сахарный завод мощностью 300-350 тыс. тонн сахара в год. Действуют завод по производству растительных масел, завод консервированных соков «Араз», нефтяной промысел Мурадханлы, завод по обработке сырого хлопчатника, сыроваренный комбинат, карьер песка и щебня.

Инфраструктура 
Действует автомобильная дорога Мамедли — Агамалылар — Алетмазли — Аллахмадатли — Телишли. Протяжённость — 43,5 км 4 техническая категория. Ширина проезжей части — 6 м, общая ширина — 10 м

Достопримечательности 
 Курганы Мухуртепе, Гызылтепе, Гаратепе, Гошатепе и Едди оймаг
 Городище «Дяйирман ери» (IX-XIII вв.)
 Руины Галаджи, относящиеся к XII-XIII вв. Расположены в 17 км от дороги Бахрамтепе-Билясувар, на правом берегу оросительного коллектора имени Азизбекова
 Мельница, являющаяся памятником IX-XIII веков Расположена в 2 км к северо-западу от поселка Бахрамтепе

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Имишлинского района Официальный сайт 

 
Появились в 1930 году в Азербайджане